Gauthier – variante francese del nome maschile Gualtiero

Persone 
 Bernard Gauthier – ex ciclista su strada e dirigente sportivo francese
 Chris Gauthier – attore britannico
 Claude Gauthier  – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Éva Gauthier – mezzosoprano e cantante canadese
 Jean Gauthier – hockeista su ghiaccio canadese
 Laura Gauthier – conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica francese naturalizzata italiana
 Léon Gauthier – vescovo vetero-cattolico svizzero
 Louis Gauthier – ciclista su strada francese
 Marine Gauthier – ex sciatrice alpina francese
 Martin-Pierre Gauthier – architetto francese
 Mary Gauthier – cantautrice statunitense
 Paul Gauthier – teologo francese
 René-Antoine Gauthier – teologo, filologo e storico della filosofia francese